Аль-Джазіра ( — «острів») може означати: 
 Джазіра — острів. Наприклад, Джазіра Джебель ат-Тайр, що в перекладі означає острів Пташина Гора. 
 Джазіра — в ісламському розумінні «острів» у переносному значенні, тобто створення ісламістом-проповідником  ісламу (даї) своєї аудиторії на певній території. Тобто «острів проповідування», як початок для подальшого розширення. Дивись статті Ібн Хаушаб і Алі ібн аль-Фадль. Звідси і назва арабської телекомпанії Аль-Джазіра — тобто «острів проповідування» в переносному сенсі. 
 Аль-Джазіра — арабська телерадіокомпанія. 
 Аль-Джазіра (Ель-Гезіра) — вілайят в Судані. 
 Аль-Джазіра — еміратський футбольний клуб з міста Абу-Дабі. 
 Джезире (Ель-Джазірі) — плато на півночі Месопотамії.